David Babych, dit Dave Babych (1961-),  joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Valeriy Babych (1953-2020), homme politique, économiste et homme d'affaires ukrainien.
 Wayne Babych (1958-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.